Мосты́ () — город в Гродненской области Белоруссии на реке Неман. Административный центр Мостовского района и Мостовского сельсовета. Численность населения — 15 197 человек (2021).

География 
Город находится на реке Неман при впадении в неё Зельвянки, в 60 км к юго-востоку от Гродно.

История 
Известны Мосты с XV века, когда к тому времени они уже являлись довольно большим торговым поселением, располагавшимся на перекрёстке торговых путей: водного — Немана и сухопутного — из Бреста в Вильно. Впервые в исторических документах Мосты упоминаются как местечко и центр волости Гродненского повета в 1486 году.
В 1561 годы в местечке было 9 улиц. После 1589 года неманское местечко находилось в составе Гродненской экономии.

Согласно королевским грамотам 1601, 1633, 1653, 1677 годов Мосты получали ограниченные городские вольности. Грамота 1633 года разрешала проводить здесь еженедельные торги и две ежегодные ярмарки.

Привилегия виленского епископа Михаила Яна Зенковича мостовским евреям 1738 г. разрешила восстановить разрушенную пожаром молельню, существовавшую с древних времен, «в случае же совершенного её упадка построить на том же месте, без особого великолепия, новую молельню»; было разрешено также привести в порядок существующее издавна кладбище. В 1765 г. числилось в кагале и его парафиях 193 плательщика подушной подати.

После 3-го раздела Речи Посполитой в 1795 году Мосты вошли в состав Российской империи.

По ревизии 1847 г. «Мостовское еврейское общество» состояло из 262 душ. По переписи 1897 г. в Мостах жителей 2633, среди коих 868 евреев.

В 1886 году в Мостах была открыта железнодорожная станция.

С 1921 по 1939 год город находится во владениях Польши, с 1939 года включён в состав Белорусской ССР.

В 1927 году в Мостах соорудили фанерный завод.

В 1939 году в Мостах работала электростанция, 2 школы, лесопильный и фанерный заводы, отделение связи.

На третий день Великой Отечественной войны, 25 июня 1941 года, Мосты были оккупированы немецкими войсками. Освобождены Мосты были 13 июля 1944 года воинами 348-й стрелковой дивизии 35-го стрелкового корпуса 3-й армии 2-го Белорусского фронта в ходе Белостокской операции. Во время оккупации в Мостах и Мостовском районе от рук немецко-фашистских захватчиков погиб 2681 житель.

12 октября 1940 года стал рабочим посёлком, получив статус центра Мостовского района Барановичский области. С января 1949 года стал посёлком городского типа, а с 1955 года — городом.

Потом город стал расширять свои границы, в городскую черту были включены деревни Зельвяны, Занёманск.

Демография 

Динамика численности населения Мостов

XVII век: 1673 год — 109 семей

XVIII век: 1797 год — 622 чел.

XIX век: 1830 год — 368 муж., 1833 год — 981 чел., 1885 год — 1317 чел., 1886 год — 1262 чел., 1897 год — 2633 чел.

XX век: 1939 год — 2 тыс. чел., 1940 год — 4,7 тыс., 1959 год — 7895 чел., 1970 год — 11,6 тыс. чел., 1973 год — 12,3 тыс. чел., 1979 год — 13633 чел., 1989 год — 16494 чел., 1998 год — 18,5 тыс. чел, 1999 год — 18,4 тыс. чел.

XXI век : 2001 год — 18,5 тыс. чел., 2004 год — 17,4 тыс. чел., 2006 год — 16,8 тыс. чел., 2009 год — 16595 чел., 2016 год — 15948 чел., 2017 год — 15883 чел., 2018 год — 15838 чел., 2019 год — 15770 чел., 2021 год — 15197 чел.

Экономика 
В Мостах действуют 7 промышленных предприятий, среди них «Мостовдрев», «Мотекс», «Мостовский кумпячок», «Мостовская сельхозтехника». В городе ведётся производство телефонов и кабелей.

ОАО «Мостовдрев», входящее в концерн «Беллесбумпром», является одним из крупнейших предприятий отрасли в Белоруссии и производит фанеру, плиты МДФ и ХДФ, напольные покрытия, гнутоклееные детали, мебель и другую продукцию.

Транспорт 
Мосты являются крупным железнодорожным и автомобильным узлом направлений на Гродно, Волковыск и Лиду. Через город проходят железнодорожные линии Лида — Мосты — Волковыск и Гродно — Мосты, автодороги Щучин — Мосты — Волковыск, Мосты — Слоним, Мосты — Гродно.

Велодвижение 
Велодвижение в Быхове и Мостах, городах с численностью населения 16-17 тысяч жителей, заметно более активное, по сравнению с более крупными городами: тут на велосипедах по состоянию на 2019 год совершается около 8 % поездок. В Мостах на пересечении улиц Советской и Ленина по утрам (8:00-9:00) на велосипеды приходится до 15 % трафика. Для сравнения: в Минске — 1 %.

Инфраструктура

Здравоохранение 
На территории города располагается районная больница и поликлиника на 201 койку и 275 посещений в смену, педиатрическое отделение, женская консультация, станция скорой помощи, 5 аптек.

Образование 
В городе имеется три среднеобразовательные школы и одна гимназия.

Культовые здания 
 Костёл Матери Божьей Трижды Чудесной (1993)
 Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1995)
 Храм святого пророка Илии (1988)

Спорт 
Во второй лиге чемпионата Белоруссии по футболу выступает клуб «Мосты», представляющий город. Городской стадион «Неман» в 2022 году реконструируется.

Культура 
 Учреждение культуры «Мостовский государственный музей «Лес и человек»
 Музей СШ 5
 Музей боевой славы 348-й сд СШ 3
 Музей ОАО «Мостодрев»
 Музей райагропромтехники

Достопримечательность 
 Самый длинный в Белоруссии пешеходный подвесной мост длиной 193 метра
 Железнодорожная станция (1886)

Фотогалерея

Почетные граждане города 
 Греков, Михаил Андреевич (1909—1995) — советский военачальник, генерал-майор, кандидат военных наук.

Примечания

Литература 
 
 Мосты : историко-экономический очерк / И. И. Ковкель, Я. Н. Мараш, А. С. Себастьян. — Минск : Беларусь, 1986. — 108 с.
 

Мосты (город)
Населённые пункты Мостовского района (Гродненская область)
Города Гродненской области
Районные центры Гродненской области